

Presentación previa 
Benjamin Mitchell y Jordan Thompson eran ellos defensores del título, Jordan Thompson decidió no participar este año.

Gong Maoxin y Yi Chu-huan ganaron el título tras derrotar en la final Go Soeda y Yasutaka Uchiyama.

Cabeza de serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Bai Yan /  Chen Ti (Primera ronda)

  Li Zhe /  Peng Hsien-yin ''(Semifinales)
 ''' Gong Maoxin /  Yi Chu-huan (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Kioto 2016